Indunesi – abitanti di Induno Olona
Indunesi – abitanti di Induno Ticino